Mengersdorf steht für:
 Mengersdorf (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Mengersdorf (Mistelgau) (ehemaliges Rittergut), Ortsteil der Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern

Mengersdorf ist der Nachname von:
 Ernst von Mengersdorf († 1591), Fürstbischof des Hochstiftes Bamberg